Ophiophrixus är ett släkte av ormstjärnor. Ophiophrixus ingår i familjen skinnormstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skinnormstjärnor
Ophiophrixus